Mužská dvouhra Serbia Open 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do singlové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm tenistů. Jednalo se o obnovený turnaj, který se naposledy předtím konal v roce 2012. Obhájcem titulu byl italský tenista Andreas Seppi, který do soutěže nezasáhl.

Poprvé v kariéře přehrál 27letý Aslan Karacev světovou jedničku, když v semifinále vyřadil bělehradského rodáka Novaka Djokoviće po třísetové bitvě a oplatil mu prohru z téže fáze únorového Australian Open 2021. Proti členům první světové desítky srovnal poměr vzájemných duelů na 3–3. Čas trvání 3 hodiny a 26 minut znamenal nejdelší utkání odehrané části sezóny. Karacev odvrátil 23 z 28 brejkbolů a sám jich využil 6 z 16. Ve statistikách ATP, počítaných od roku 1990, se tak zápas se 44 brejkovými šancemi zařadil na šesté místo utkání hraných na dva vítězné sety. 

Vítězem se stal druhý nasazený Ital Matteo Berrettini, jenž ve finále za 2.30 hodiny zdolal ruskou turnajovou trojku Aslana Karaceva po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–1, 3–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak desátý hráč světa připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour, z toho třetí na antuce. Od únorového Australian Open 2021 odehrál Berrettini teprve druhý turnaj, když se zotavoval z poranění břišního svalstva.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Serbia Open 2021